Pfälzer Fruchtfeige bezeichnet zwei verschiedene Sorten der Echten Feige:
 Blaue Pfälzer Fruchtfeige, Synonym für Brown Turkey
 Grüne Pfälzer Fruchtfeige, Synonym für einen Typ der Sorte Dalmatie